Музей Шолом-Алейхема — музей у Києві
 Музей класика єврейської літератури Шолом-Алейхема — музей у Переяславі